Nella combinata nordica ai XXIII Giochi olimpici invernali la gara dal trampolino normale si è svolta presso lo stadio del salto nella stazione sciistica di Alpensia a Daegwallyeong il 14 febbraio.

Campione olimpico si è laureato il tedesco Eric Frenzel, che ha preceduto il giapponese Akito Watabe, medaglia d'argento, e l'austriaco Lukas Klapfer, medaglia di bronzo.

Risultati

Prova di salto 
Data: mercoledì 14 febbraio 2018
Formula di gara: Gundersen NH/10 km
Ore: 15.00 (UTC+9)
Trampolino: Alpensia HS109, Daegwallyeong

Prova di fondo 
Data: mercoledì 14 febbraio 2018
Ore: 17.45 (UTC+9)
Pista: Alpensia, Daegwallyeong
Lunghezza: 10 km

Trampolino normale